Geologia:
 ludlow – epoka (oddział) syluru
Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Ludlow – miasto w hrabstwie Shropshire
Miejscowości w USA:
 Ludlow – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Champaign
 Ludlow – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Bernardino
 Ludlow – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Kenton
 Ludlow – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Ludlow – miejscowość w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampden
 Ludlow – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Livingston
 Ludlow – wieś w stanie Vermont, w hrabstwie Windsor
Gminy w USA:
 Ludlow (ang. Ludlow Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Champaign
 Ludlow (ang. Ludlow Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Allamakee
 Ludlow (ang. Ludlow Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Ludlow (ang. Ludlow Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Washington
 Ludlow (ang. Ludlow Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Windsor